Il doppio del torneo di tennis Open Isla de Lanzarote 2 2013, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitori Ivan Arenas-Gualda e Adrian Sikora che hanno battuto in finale Eduard Esteve Lobato e Oriol Roca Batalla 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Juan-Samuel Arauzo-Martinez /  Jaime Pulgar-Garcia (semifinali)
 Carlos Boluda-Purkiss /  Roberto Ortega-Olmedo (primo turno)

 Eduard Esteve Lobato /  Oriol Roca Batalla (finale)
 Ivan Arenas-Gualda /  Adrian Sikora (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Open Isla de Lanzarote 2013